Il doppio del torneo di tennis Kuala Lumpur Challenger 2 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Sébastien Lareau e Daniel Nestor che hanno battuto in finale David Nainkin e Kevin Ullyett 6-4, 6-4.

Teste di serie

 Jeremy Bates /  Alexander Mronz (semifinali)
 Sébastien Lareau /  Daniel Nestor (Campioni)

 Roger Smith /  Kenny Thorne (quarti di finale)
 Andrew Kratzmann /  Lars-Anders Wahlgren (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Kuala Lumpur Challenger 1993